Jorăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Jorăști (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Jorăști (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea